Валерий Иванович Цыбух (род. 9 марта 1951) — советский партийный, общественный и государственный деятель, дипломат, кандидат философских наук. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1986—1988 г. Член ЦК КПУ в 1988—1990 г. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва (с 1987 года). Народный депутат СССР в 1989—1991 г. Председатель Буковинского землячества в г. Киеве.

Образование высшее: Киевский инженерно-строительный институт (1974), Высшая партийная школа при ЦК КПУ (1984), Дипломатическая академия при МИД СССР (1992).

Биография 
Родился 9 марта 1951 года в городе Сторожинец Черновицкой области. Окончил Киевский инженерно-строительный институт (1974) и Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины (1984).
Изобретения, научные труды: Способ очистки лопастей двигателя самолета Ан-24, монографии по вопросам молодежной политики и социальной защиты молодежи.

В 1968 работал помощником киномеханика кинотеатра «Буковина» в поселке Глубоком Черновицкой области. В декабре 1974 избирается первым секретарем Железнодорожного райкома ЛКСМ Украины г. Киева. В 1977 работает на производстве — мастером вентиляционной участка, начальником механического участка завода в г. Киеве. С ноября 1977 г. на комсомольской работе — секретарь, первый секретарь Киевского горкома ЛКСМ Украины. С 1983 второй секретарь ЦК ЛКСМ Украины. В августе 1986 первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины. С 1989 по 1991 Народный депутат СССР от Могилев-Подольского избирательного округа и членом Правительства Советского Союза на посту министра по делам молодежи. С 1991 по 1998 работал на дипломатической работе в Посольстве Украины в России. Был заместителем председателя госадминистрации г. Киева, первым заместителем Министра транспорта Украины, советником Премьер-министра Украины по вопросам развития международных транспортных коридоров. С 1996 по 2005 президент Автомобильной Федерации Украины. С 1998 председатель Государственного комитета Украины по туризму. С 2001 председатель Государственного комитета молодежной политики, спорта и туризма Украины. С начала 2002 по 2005 председатель Государственной туристической администрации Украины. С августа 2005 года до 12 мая 2010 года Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Греции. С 07.03.2006 по 12.05.2010 Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Албании по совместительству.

Награды 
 орден «Дружбы народов»
 орден «Знак Почета»
 Заслуженный работник культуры Украины

Примечания

Ссылки 
 Открытая Украина 
 Официальный сайт Президента Украины
 Официальный сайт Президента Украины
 Факты и комментарии

Члены ЦК КП Украины
Заслуженные работники культуры Украины
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Дружбы народов
Первые секретари ЦК ЛКСМ Украины
Послы Украины в Албании
Послы Украины в Греции
Дипломаты Украины
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры
Делегаты XXVI съезда КПСС